New Columbus ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Columbus (Indiana)
 New Columbus (Kentucky)
 New Columbus (Luzerne County, Pennsylvania)
 New Columbus (Carbon County, Pennsylvania)